Будинок торгівлі — традиційна назва будівель, де розташовувалися великі універсальні магазини, в пострадянських країнах.

Власна назва наступних об'єктів:
 Будинок торгівлі (Дніпро)
 Будинок торгівлі (Київ)
 Будинок торгівлі (Кременчук)
 Будинок торгівлі (Ялта)

Універмаги